

Hydronyme 
 La Doubna est une rivière de Russie et un affluent de la rive droite de la Volga.
 La Dubna est une rivière dans la région de Latgale en Lettonie

Toponyme 
Doubna est une ville de Russie, dans l'oblast de Moscou sur la rivière du même nom.